Dorado (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
Goudvis (sterrenbeeld) of Dorado, een aan de zuidelijke hemel gelegen sterrenbeeld
José Dorado, een Spaans voetballer
Dorado, een geslacht van straalvinnige vissen

Zie ook
El Dorado (doorverwijspagina)